All of a Sudden I Miss Everyone è il quinto album discografico in studio del gruppo musicale post rock statunitense Explosions in the Sky, pubblicato nel 2007.

Tracce 
Disco 1

Disco 2 (disco bonus di remix)

Collegamenti esterni